Veszprém () es un topónimo húngaro. Puede referirse a:
 Veszprém, ciudad de Hungría;
 Veszprém, condado administrativo de Hungría cuya capital es la ciudad del mismo nombre;
 Veszprém FC, equipo de fútbol de la ciudad de Veszprém; o
 Veszprém KC, equipo de balonmano de la misma ciudad.